GCLP steht für:
 ICAO-Code für den Flughafen Gran Canaria
 Good Clinical Laboratory Practice, eine GxP Richtlinie für Laborproben aus klinischen Studien

Abkürzung